Александро-Невская церковь () — православный храм в городе Гянджа (Азербайджан), построенный в 1887 году. Относится к благочинию районов Азербайджана Бакинская епархии Русской православной церкви. Службы в храме совершаются по субботним и воскресным дням, а также по двунадесятым и великим праздникам.

Расположена в Низаминском районе города. Среди существующих православных храмов Азербайджана является одной из наиболее старинных (вторая по времени сооружения после Михайло-Архангельского храма в Баку). Входит в Национальный реестр памятников истории Азербайджанской Республики. Настоятель — иерей Варфоломей Сотников.

История 

Церковь была построена в городе Елисаветполе на месте старинного кладбища на благотворительные средства, как местных православных, так и мусульман. Согласно данным 1916 года этот храм носил статус соборного. Здание построено в византийском стиле из кирпича «плинфа».

В 1931 году храм был закрыт советской властью, в 1935—1938 годах здание было использовано как помещение краеведческого и антирелигиозного музея. Позднее музей был перенесён в другое здание (мечеть), а в соборе был устроен склад.

В 1946 году храм был возвращён верующим. От дореволюционного интерьера дошли иконы, среди которых храмовая икона святого благоверного князя Александра Невского и икона святой Марии Магдалины.

В сентябре 1997 года торжественно отмечалось 110-летие церкви.

В сентябре 2017 года прошло мероприятие по празднованию 130-летия открытия церкви.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Александро-Невский храм г. Гянджа // Бакинско-азербайджанская епархия.

Храмы, построенные в 1887 году в России
Храмы Гянджи
Гянджа
Гянджа
Гянджа
Появились в 1880-е годы в Азербайджане